Angels with Dirty Faces – album Tricky’ego z 1998 roku
 Angels with Dirty Faces – album Sugababes z 2002 roku
 Aniołowie o brudnych twarzach (oryg. Angels with dirty faces) – film z 1938 roku